Stark Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Stark Township (Minnesota)
 Stark Township (Missouri)